Ли́дия Нау́мова: Наумова, Лидия Андреевна (1933—2022) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Наумова, Лидия Игнатьевна (1924—2017) — советский хозяйственный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.